Репно́е — топоним:

Населённые пункты

Россия 
 Репное — село в Белгородском районе Белгородской области.
 Репное — село в Шебекинском районе Белгородской области.
 Репное — деревня в Сокольском районе Вологодской области.
 Репное — деревня в Рамонском районе Воронежской области.
 Репное — село в Балашовском районе Саратовской области.
 Репное — село в Краснокутском районе Саратовской области.
 Репное — село в Уваровском районе Тамбовской области.
 Репное — деревня в Лихославльском районе Тверской области.

Украина 
 Репное — село в Рожнятовском районе Ивано-Франковской области.

Гидроним 
 Репное — озеро в Донецкой области Украины.

См. также